Ильда Агирре () (11 августа 1948, Уимангильо, Табаско, Мексика) — выдающиеся мексиканская актриса. Рост — 169 сантиметров.

Биография 
Родилась 1 августа 1948 года в семье адвоката Мануэля Агирре Колорадо и Марии Ампаро Оливерос. Признана выдающиеся мексиканской актрисой из-за огромного вклада в развитие мексиканского кинематографа. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1967 году и с тех пор снялась в 77 работах в кино и телесериалах. Телесериалы Перекрёстки, Живу ради Елены, Страсти по Саломее, Завтра — это навсегда и Как говорится оказались наиболее популярными с участием актрисы.

Происшествия и их последствия 
 31 августа 1986 года она вместе со своим супругом попала в страшное ДТП на трассе Мексика-Пуэбла. Они ехали в Тласкала и в их автомобиль на высокой скорости въехал грузовик. Весь удар пришёлся на пассажирское сидение, её супруг не пострадал. Сама она получила тяжёлые увечия: скол в правом глазу и 11 переломов, пережила 10 операций и вернулась в кинематограф спустя 2 года.

 По роковому стечению обстоятельств 8 декабря 2011 года она попала в ДТП на этой же трассе, но в этот раз обошлось без травм, кроме психологической. Психологическая травма начала прогрессировать и привела к рассеянному склерозу. Она ответила, что если она ещё раз попадёт в ДТП на этой трассе, всё может закончится её гибелью.

Фильмография 
1
Что ты сказал Богу? (2014)
¿Qué le dijiste a Dios? ... Pepita

2
Как говорится (сериал, 2011 – ...)
Como dice el dicho ... Rocio

3
Завтра – это навсегда (сериал, 2008 – ...)
Mañana es para siempre ... Graciela Palafox

4
Благородные мошенники (сериал, 2008 – ...)
Los simuladores

5
Супруга-девственница (сериал, 2005)
La esposa virgen ... Raquela Palacios

6
Мятежники (сериал, 2004 – 2006)
Rebelde

7
Страсти по Саломее (сериал, 2001 – 2002)
Salomé ... Nery

8
Девятая заповедь (сериал, 2001)
El noveno mandamiento ... María Treviño

9
Дом на пляже (сериал, 2000)
La casa en la playa ... Casandra Del Junco

10
Inaudito (1999)
... короткометражка

11
Тюрьма 3 (1999)
Reclusorio III

12
Живу ради Елены (сериал, 1998)
Vivo por Elena ... Erica

13
¿Con quien duermes esta noche? (1996)

14
Eva secuestrada y Adan... ¡como si nada! (1995)
... Eva

15
Una mujer con oficio (1995)

16
Перекрестки (сериал, 1994)
Caminos cruzados ... Lilia

17
Клыки, оборотень (1993)
Colmillos, el hombre lobo ... Doña Fernanda

18
Волшебная молодость (сериал, 1992)
Mágica juventud ... Clara (1992)

19
Cazador de cabezas (1992)

20
Кобра (1991)
Federal de narcoticos (Division Cobra)

21
Горькие цепи (сериал, 1991)
Cadenas de amargura ... Helena

22
El bizcocho del Panadero (1991)
... Betty

23
Hacer el amor con otro (1991)

24
Молчание смерти (1991)
Silencio de muerte

25
Ni tan bobo, ni tan vivo (1991)

26
La metralleta infernal (1991)

27
Me lleva el tren (1990)
... Hora del Real

28
Dando y dando (1990)

29
A gozar, a gozar, que el mundo se va acabar (1990)

30
Si mi cama hablara (1989)

31
Rosa de dos aromas (1989)
.. Simone

32
Un macho en el reformatorio de señoritas (1989)

33
Central camionera (1988)

34
Los hermanos machorro (1988)

35
Сладкое желание (сериал, 1988 – ...)
Dulce desafío ... Marina Fernández

36
Pasaporte a la muerte (1988)

37
El cafre (1986)

38
Ráfaga de plomo (1985)

39
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 – ...)
Mujer, casos de la vida real

40
Принцесса (сериал, 1984)
Principessa ... Fernanda

41
Piernas cruzadas (1984)
... Psiquiatra

42
Искорка (сериал, 1983)
Chispita ... Tía Beatriz

43
El ahorcado (1983)
... Isabel

44
El vecindario II (1983)

45
Dos de abajo (1983)

46
Натурщицы (1983)
Las modelos de desnudos

47
El día del compadre (1983)
... Carmela

48
Oro blanco, droga maldita (1982)
... Omaira

49
Un macho en la casa de citas (1982)

50
Días de combate (1982)
... Chica de colita

51
Открыто днем и ночью (1981)
Abierto día y noche

52
Profesor eróticus (1981)

53
Mi nombre es Sergio, soy alcoholico (1981)

54
Me olvidé de vivir (1980)

55
La banda del Polvo Maldito (1979)

56
La criada maravilla (1979)

57
El Zorro blanco (1978)

58
Сумасшедшая суббота (сериал, 1978)
Sabado loco, loco

59
La viuda negra (1977)

60
Женская тюрьма (1977)
Prisión de mujeres ... Roberta

61
Взобравшись на луну (1974)
Cabalgando a la luna

62
Барбара (1974)
Bárbara

63
Las hijas de don Laureano (1974)

64
Первая любовь (1974)
El primer amor

65
Diamantes, oro, y amor (1973)

66
Nadie te querrá como yo (1972)
... Isabel Carrasco

67
La pequeña señora de Perez (1972)

68
Барбара (сериал, 1971)
Barbara ... Barbara

69
Elena y Raquel (1971)
... Elena Dominguez

70
La hermanita Dinamita (1970)
... Hilda Molina

71
Confesiones de una adolescente (1970)

72
No se mande, profe (1969)

73
Sor Ye-yé (1968)
... Sor María 'Sor Ye-yé'

74
Cómo pescar marido (1967)
... Vicky

75
Arrullo de Dios (1967)
... Marta

76
Qué hombre tan sin embargo (1967)
... Rosita

Камео 
77
Memoria del cine mexicano (1993)

Ссылки 
 Подробная биография.
 Видеоинтервью с актрисой. Ч.1.
 Видеоинтервью с актрисой. Ч.2.  
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики